7228 MacGillivray – asteroide della fascia principale
 William MacGillivray – naturalista e ornitologo scozzese